Спеваковка — название населённых пунктов на Украине:

 Спеваковка — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Спеваковка (до 2016 г. Черво́ный Шахтёр) — село в Изюмском районе Харьковской области.